Julius Kopsch ist der Name folgender Personen:

* Julius Kopsch (Politiker) (1855–1935), deutscher Politiker
 Julius Kopsch (Dirigent) (1887–1970), deutscher Dirigent und Komponist